«El Tigre» - o «Los Tigres» -puede referirse a:

Divisiones administrativas 
Venezuela
 El Tigre, ciudad de la región central del Estado Anzoategui.
Argentina
 El Tigre (o Tigre), ciudad del Partido de Tigre en la provincia de Buenos Aires (pertenece al Gran Buenos Aires).
 Partido de Tigre, partido de la provincia de Buenos Aires (Gran Buenos Aires).
 Los Tigres, en Santiago del Estero, Argentina.
Honduras
 El Tigre, isla del Golfo de Fonseca, Honduras.
Perú
 Distrito de Tigre, en la Provincia de Loreto, ubicada en el Departamento de Loreto.
Colombia
 El Tigre, un municipio en el Departamento de Antioquia

Miscelánea 
 Eduardo Fernández "El Tigre" (1940-), político venezolano, candidato presidencial de Venezuela en 1988.
 El Tigre, serie animada de Nickelodeon.
 El Tigre, alias del personaje de ficción de Marvel Sabretooth (Dientes de Sable).
 Los Tigres, banda.
 Los Tigres del Norte, banda.